Бешикташ (район) — адміністративно-територіальна одиниця в Туреччині, в ілі Стамбул;
 Бешикташ (баскетбольний клуб) — баскетбольний клуб зі Стамбула.
 Бешикташ (волейбольний клуб) — волейбольний клуб зі Стамбула.
 Бешикташ (футбольний клуб) — футбольний клуб зі Стамбула.